Boismont ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Boismont (Meurthe-et-Moselle)
 Boismont (Somme)

Boismont ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Thyrel de Boismont († 1786), französischer Theologe und Prediger